Агунг — многозначный термин.

 Агунг — стратовулкан, расположенный на острове Бали в Индонезии. Высота вулкана составляет 3142 метра, является высшей точкой острова и считается священной горой у местных жителей.
 Агунг, Чакракусума Нгабдуррахман (1613—1645) — султан, правитель государства Матарам.

См. также 
 Агунг Лаксоно (род. 1949) — индонезийский государственный деятель.